Angeleri ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Angeleri (1801–1880), italienischer Pianist und Musikpädagoge
 Carlo Angeleri (1894–1979), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Tortona
 Lia Angeleri (1922–1969), italienische Schauspielerin
 Marcos Angeleri (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Stefano Angeleri (1926–2012), italienischer Fußballspieler und -trainer